

Geografia
Canada
 Ogden – comune della provincia del Québec
 Ogden Point – punto di interesse frangiflutti, faro e impianto portuale di Victoria nella Columbia Britannica

Regno Unito
 Ogden – località di Calderdale, West Yorkshire
 Ogden – fiume dell'Inghilterra

Stati Uniti d'America
 Ogden – città della Contea di Little River, Arkansas
 Ogden – census-designated place della Contea di New Hanover, Carolina del Nord
 Ogden – villaggio della Contea di Champaign, Illinois
 Ogden – città della Contea di Boone, Iowa
 Ogden – città della Contea di Riley, Kansas
 Ogden – township della Contea di Lenawee, Michigan
 Ogden – città della Contea di Monroe, New York
 Ogden – capoluogo della Contea di Weber, Utah
 Ogden – fiume dello Utah

Persone 
 Bud Ogden – cestista statunitense, fratello di Ralph Ogden
 Charles Kay Ogden – scrittore e linguista inglese
 Jonathan Ogden – giocatore di football americano statunitense
 Mark Ogden – cestista statunitense
 Matthias Ogden – politico statunitense
 Peter Skene Ogden – esploratore canadese
 Ralph Ogden – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense, fratello di Bud Ogden

Altro
 Ogden – nome proprio di persona inglese maschile
 Lemma di Ogden – generalizzazione del pumping lemma per i linguaggi liberi dal contesto
 23980 Ogden – asteroide della fascia principale